Режина́лду Фиге́йра де Фари́я (; род. , ) — бразильский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и композитор. В России он известен по сериалу «Клон», вышедшем на экраны в 2001—2002 годах.

Биография 
Режиналду Фария родился в 1937 году в Нова-Фрибургу (штат Рио-де-Жанейро). Фария снимался в ряде известных бразильских фильмов, в частности, «Великое ограбление поезда» (1962), «Бразилия» (1982). Среди режиссёрских работ выделяется «Барра песада» (1977) со Степаном Нарсесяном в главной роли.

Наибольшую известность, в том числе за пределами Бразилии, Режиналду Фария получил благодаря съёмкам в фильмах и сериалах на TV Globo. Режиналду снялся в самом первом сериале Globo 1965 года — «Утраченные иллюзии».

Режиналду снялся в восьми картинах своего брата .

В 2015 году Режиналду Фария перенёс тяжёлую болезнь — расслоение коронарной артерии, из-за чего месяц провёл в коме.

Личная жизнь 
Женат вторым браком, нынешнюю супругу зовут Вания Дото. От первого брака у Режиналду есть дети — актёры  и Карлос Андре Фария и режиссёр Режис Фария.

Режиналду — брат режиссёра Роберто Фариаса, чья фамилия отличается от семейной из-за ошибки в реестре.

В подростковом возрасте Марсело поссорился со своим отцом. Режиналду не общался с сыном до 2015 года, когда Фария-старший перенёс болезнь.

Фильмография

Актёр

Сценарист 
 : Флирт
 : Тем, кто идёт — пока
 : Мачо
 : Кто боится оборотня?
 : Вопиющие
 : Тяжёлая бар
 : Вперёд, Бразилия
 : Терпи, сердце

Режиссёр 
 : Флирт
 : Тем, кто идёт — пока
 : Мачо
 : Кто боится оборотня?
 : Вопиющие
 : Тяжёлая бар
 : Терпи, сердце

Продюсер 
 : Предпоследняя девственница
 : Os Paqueras
 : Meu Nome É Lampião
 : Тем, кто идёт — пока
 : Кто боится оборотня?

Композитор 
 : O Sabor do Pecado
 : Тем, кто идёт — пока

См. также 
 Клон — (телесериал, 2001)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Globo